

Geografia
Stati Uniti d'America
Broadwater – comune del Nebraska
Contea di Broadwater – contea del Montana
Regno Unito
Broadwater – quartiere di Worthing nel West Sussex, Inghilterra

Altro
i965 o Broadwater – chipset Intel